Wulan Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wulan (socken i Kina, lat 39,58, long 106,70), Inre Mongoliet, 
 Wulan (socken i Kina, lat 40,45, long 109,31), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar